Die Damallsvenskan 1996 war die 9. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 20. April und dem 27. Oktober 1999 statt. 

Älvsjö AIK sicherte sich die zweite Meisterschaft in Folge. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Lena Videkull von Malmö FF mit 23 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Statistik 
543 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 4,11. Der Zuschauerschnitt lag bei 290.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 1996